Ири́на Ви́кторовна Апекси́мова (род. 13 января 1966, Волгоград) — советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, режиссёр театра и кино, сценаристка, театральный деятель, певица, телеведущая. Директор Театра на Таганке (с марта 2015) и театра «Содружество актёров Таганки» (с декабря 2020 по сентябрь 2021 года). Заслуженная артистка Российской Федерации (2021).

Биография 
Родилась в семье классических музыкантов. Отец — Виктор Николаевич Апексимов, пианист, баянист, работал в музыкальной школе, позже — преподавателем консерватории по классу фортепиано. Мать — Светлана Яковлевна Апексимова (скончалась в августе 2015 года), была хормейстером в театре музыкальной комедии, позже — преподавателем консерватории дирижёрско-хорового отделения. Ирина была вторым ребёнком в семье. У неё есть старший брат (единоутробный, сын матери от первого брака) — Валерий Свет, музыкант, организовал в 1970-х годах один из первых в Волгограде вокально-инструментальных ансамблей (ВИА). 

Родители Ирины развелись, когда ей было восемь лет. Отец уехал с новой семьёй в Якутск. Когда Ирине исполнилось тринадцать лет, её мать переехала с ней и братом к родственникам в Одессу.

В детстве Апексимова мечтала стать певицей, хотела петь в ресторанах, разучивала классические одесские песни, любила танцевать. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано в Волгограде. В Одессе пошла учиться в специализированный театральный класс общеобразовательной средней школы на улице Короленко.

По окончании средней школы в 1983 году поступала в театральный вуз в Москве, но не была принята по причине одесского говора. Вернувшись в Одессу, год работала в Одесском академическом театре музыкальной комедии, танцевала в кордебалете. На следующий год, снова потерпев неудачу на вступительных экзаменах, отправилась в Волгоград, где была принята в кордебалет Волгоградского областного театра музыкальной комедии.

С 1985 года живёт в Москве. В 1986 году, избавившись от одесского говора, Апексимова поступила в Школу-студию МХАТ (мастерская Олега Табакова). В 1988 году вышла замуж за однокурсника Валерия Николаева. В 1990 году окончила Школу-студию МХАТ и была принята в МХТ имени А. П. Чехова, где работала до 2000 года.

В 2000 году создала собственное театральное агентство «Бал Аст». 

В 2000-х годах училась на спецкурсе современного танца во Флоридском университете (США), в актёрских школах «Julliard School» (Нью-Йорк), «Barbican Center» (Лондон, Великобритания).

С мая 2012 года по апрель 2015 года занимала должность директора Театра Романа Виктюка.

В 2013 году Ирина Апексимова выступила автором идеи и продюсером фестиваля театрального искусства под открытым небом «Театральный марш», ставшего регулярным. Первый фестиваль назывался «Театральный демарш» и состоялся в парке «Сокольники», последующие фестивали проводятся в саду «Эрмитаж».

В марте 2015 года назначена директором Театра на Таганке.

1 октября 2015 года в Театре на Таганке (в здании студии Анатолия Васильева на улице Поварской, куда труппа переехала в связи с ремонтом своего дома на Таганке) стартовал экспериментальный авторский театральный проект Ирины Апексимовой «Репетиции». В июне 2016 года проект получил театральную премию газеты «Московский комсомолец» в номинации «Проект года».

29 декабря 2020 года назначена директором театра «Содружество актёров Таганки».

В сентябре 2021 года под руководством Апексимовой Театр на Таганке и «Содружество актёров Таганки» после 30 лет раскола были вновь объединены в Театр на Таганке.

Ирина Апексимова поддержала военное вторжение России на Украину в 2022 году.

Личная жизнь 
Первый муж — Валерий Николаев (род. 23 августа 1965), актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, хореограф-постановщик. Брак продлился с 1988 по 2000 годы. Дочь — Дарья Авратинская (род. 14 марта 1994, США), актриса. Носит девичью фамилию своей прабабушки по материнской линии. В 2015 году окончила Школу-студию МХАТ (курс Дмитрия Брусникина).

Второй муж — Алексей Ким, бизнесмен. Брак был недолгим: из-за постоянных приступов ревности мужа Апексимова подала на развод.

Старший брат (единоутробный, сын матери от первого брака) — Валерий Свет, джазовый композитор и пианист, живёт в США.

Троюродная сестра — Лариса Долина (род. 1955), певица, народная артистка РФ (1998).

Творчество

Роли в театре 
 «Жаворонок», режиссёр: Олег Табаков — Агнесса
 «Полоумный Журден», по одноимённой пьесе Михаила Булгакова, режиссёр: Олег Табаков — Доримена
 «Затоваренная бочкотара», по одноимённой повести Василия Аксёнова, режиссёр: Евгений Каменькович —
 «Кресло», по повести «ЧП районного масштаба» Юрия Полякова, режиссёры: Олег Табаков, Владимир Храмов
 «Укрощение строптивой», по одноимённой пьесе Уильяма Шекспира, режиссёр: Brian Cox — Катарина
 «Ричард III», режиссёр: Brian Cox — Леди М
 «Дядя Ваня», по одноимённой пьесе А. П. Чехова, режиссёр: Олег Ефремов — Елена Андреевна
 «Борис Годунов», режиссёр: Олег Ефремов — Марина Мнишек
 «Горе от ума», по одноимённой комедии А. С. Грибоедова, режиссёр: Олег Ефремов — Софья
 «Гоффман», режиссёр: Н. Скорик — Юлия
 «Маскарад», по одноимённой пьесе М. Ю. Лермонтова, режиссёр: Роман Козак — баронесса Штраль
 «Маскарад», режиссёр: Николай Шейко — баронесса Штраль
 «Красивая жизнь», режиссёр: В. Ланской
 «Трагики и комедианты», режиссёр: Н. Скорик — Лиза
 «Молочный фургон не останавливается больше здесь», по пьесе Теннесси Уильямса, режиссёр: Вячеслав Долгачёв — Блэки
 «Маленькие трагедии», режиссёр: Роман Козак — Лаура
 «Гроза», по одноимённой пьесе А. Н. Островского, режиссёр: Дмитрий Брусникин — сумасшедшая барыня
 «Сон в летнюю ночь», по одноимённой пьесе Уильяма Шекспира, режиссёр: Николай Шейко — Титания
 «Ундина», режиссёр: Н. Скорик — графиня Берта
 «Археология», режиссёр: М. Кочетков
 «Танцы под шум дождя», режиссёр: Н. Скорик — Муза
 «Нечаянная радость», режиссёр: С. Колесников
 «Перламутровая Зинаида», режиссёр: Олег Ефремов — иностранка
 «Блаженный остров», режиссёр: Николай Шейко
 «Самое главное», режиссёр: Роман Козак — ремонгонистка
 «Сейлемские колдуньи», режиссёр: Brian Cox
 «Скамейка», по одноимённой пьесе Александра Гельмана, режиссёр: Никита Гриншпун (Театр «Содружество актёров Таганки») — Она
 «Чайка 73458», по пьесе А. П. Чехова, режиссёр: Дейнюс Казлаускас (Московский Театр на Таганке, 2017) — Ирина Николаевна Аркадина
 «Беги Алиса, беги», по мотивам повести Льюиса Кэролла, режиссёр: Максим Диденко (Московский Театр на Таганке, 2018) — Королева
 «Теллурия», по одноимённому роману Владимира Сорокина, режиссёр: Константин Богомолов (Московский Театр на Таганке, 2019) — участник
 «Отелло», режиссёр Андрей Гончаров (Московский Театр на Таганке, 2020) — Дездемона
 «Вишнёвый сад», по мотивам одноимённой пьесы А. П. Чехова, режиссёр: Юрий Муравицкий (Московский Театр на Таганке, 2021) — Любовь Андреевна Раневская

Роли в антрепризах 
 2001 — «Опасный, опасный и очень опасный…», по пьесе в стихах Леонида Филатова (по мотивам романа Пьера Шодерло де Лакло «Опасные связи»), режиссёр: Сергей Виноградов (Московский антрепризный театр «Успех») — маркиза де Мертей, подруга и любовница виконта де Вальмона
 «www.London.ru», по пьесе «Близость» () Патрика Марбера, режиссёр: Пётр Штейн (Театральное агентство «Независимая антреприза» Юлия Малакянца) — Анна
 «Ужин с дураком», по одноимённой пьесе Франсиса Вебера, режиссёр: Леонид Трушкин — Марлен
 «Вишнёвый сад», по одноимённой пьесе А. П. Чехова, режиссёр: Эймунтас Някрошюс — Шарлотта
  — «Игра в правду» Филипп Лелюш («Независимый театральный проект») — Майя

Фильмография

Актёрские работы в кино

Озвучивание 
 2004 — Чемоданы Тульса Люпера: Из Во к морю | Tulse Luper Suitcases, Part 2: Vaux to the Sea, The (Великобритания)
 2006 — Чемоданы Тульса Люпера. Русская версия | The Tulse Luper Suitcases. Russian Version (Венгрия, Германия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Россия) — Мадам Муатесьё
 2006 — Звезда со стороны (Россия) — документальный фильм о жизни и творчестве советской актрисы немого кино Рахиль Мессерер-Плисецкой (Ирина Апексимова читает текст за кадром)

Участие в музыкальных телешоу 
 В 2006 году Ирина Апексимова в паре с певцом Александром Маршалом приняла участие в первом сезоне музыкального телевизионного шоу «Две звезды» на «Первом канале».
 29 марта 2015 года Ирина Апексимова приняла участие в качестве гостьи в телевизионном шоу перевоплощений «Точь-в-точь» (второй сезон, шестой этап) на «Первом канале», исполнив песню «Moon river» из американского художественного фильма «Завтрак у Тиффани» в образе британской актрисы Одри Хепбёрн.
 Участница третьего сезона музыкального шоу «Первого канала» «Три аккорда» (2018).

Сольный музыкальный проект 
В марте 2011 года Ирина Апексимова вместе с музыкальным коллективом под руководством Тимура Ведерникова впервые выступила с собственной сольной программой «А мне Одесса — девочка!».

Репертуар программы составлен из известных одесских песен: «Кирпичики», «С одесского кичмана», «Школа бальных танцев», «Оц-тоц-перевертоц!» и многих других.

Работа на телевидении 
 В 2003 году Ирина Апексимова была ведущей телеигры «Искушение» (по английской лицензии) на российском телеканале «ТВС».
 С 2006 по 2008 год являлась одной из постоянных ведущих программы «Доброе утро» на «Первом канале».

Участие в рекламе 
 В октябре 2007 года Ирина Апексимова стала «лицом» бренда «Кальций-Д3 Никомед» швейцарской фармацевтической компании «Nycomed». Слоган рекламной кампании: «„Кальций-Д3 Никомед“ — основной элемент красоты». Рекламным агентством «Instinct» были разработаны два рекламных ролика с Ириной Апексимовой в главной роли: в первом она — знойная испанская дива, а во втором — изящная спортсменка, демонстрирующая свои навыки в боевых искусствах.

Признание и награды 
 1994 — Приз за лучшую женскую роль на Парижском кинофестивале — за роль в художественном фильме «Октябрь» (Франция).
 2015 — Орден «Патриот России» Фонда поддержки социально значимых инициатив «Лидер» (Москва).
 2016 — Театральная премия газеты «Московский комсомолец» в номинации «Проект года» — за экспериментальный авторский театральный проект «Репетиции» в Театре на Таганке.
 2021 — Заслуженная артистка Российской Федерации — «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
 2022 — Первая театральная премия «Хрустальная Турандот» в номинации «За честь, достоинство и служение зрителю».

Общественная позиция 
14 июля 2015 года Ирина Апексимова включена в санкционный «чёрный список» Службы безопасности Украины, состоящий из 573 российских и зарубежных деятелей культуры, за «антиукраинские заявления», совершение «антиукраинских действий». В качестве аргумента для наложения санкций на Ирину Апексимову были приведены слова актрисы об Одессе и Украине, произнесённые ею 6 июня 2014 года (вскоре после событий, произошедших 2 мая 2014 года в Одессе) в программе «Говорите» с Юлией Таратутой на российском телеканале «Дождь»: «〈…〉 Одесса никогда не была Украиной, Одесса всегда была свободной экономической зоной во всех пониманиях этого слова. И вдруг в Одессе появляются люди, которые кричат: „Мы за Украину!“ Для меня это удивительно. Я не могу понять, откуда эти люди взялись, для меня это так странно.〈…〉»

2 сентября 2016 года Ирина Апексимова вошла в список 814 зарегистрированных Центризбиркомом РФ доверенных лиц российской политической партии «Единая Россия» на выборах в Государственную думу VII созыва, намеченных на 18 сентября 2016 года.

В 2018 году была доверенным лицом кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина.

В 2022 году поддержала нападение России на Украину.

Примечания

Ссылки 
 
 Ирина Апексимова: Биография, фильмография. Государственный интернет-канал «Россия» // russia.tv
 Ирина Апексимова: Досье. Сайт «Актёры советского и российского кино» // rusactors.ru
 Ирина Апексимова: Биография, фильмография. Сайт «Вокруг ТВ» // vokrug.tv
 Ирина Апексимова: Обзор фильмов и спектаклей с участием актрисы, фотографии // afisha.ru
 ВИДЕО. Программа «Смак». Ирина Апексимова. Выпуск от 16 ноября 2013 года. «Первый канал» // 1tv.ru
 ВИДЕО. Программа «Наедине со всеми». Ирина Апексимова. Выпуск от 26 ноября 2013 года. «Первый канал» // 1tv.ru
 ВИДЕО. Программа «Доброе утро». Ирина Апексимова. «Первый канал» // 1tv.ru (13 января 2016 года)
 Ирина Апексимова: «В театре меня за глаза называют Дашиной мамой» // tele.ru, 19 апреля 2017

Выпускники Школы-студии МХАТ
Телеведущие канала ТВС
Телеведущие Первого канала
Актрисы телевидения России
Актрисы театра России
Персоналии:Театр Романа Виктюка
Директора театров Москвы
Исполнители русского шансона
Исполнители романсов